{{Таксон
 |image file    = Em - Saghacetus osiris - 1.jpg
 |image descr   = Череп
 |regnum        = Животные
 |parent        = Saghacetus
 |rang          = Вид
 |latin         = Saghacetus osiris
 |author        = (Dames, 1894)
 |syn           = : по данным PBDB:
 Dorudon elliotsmithii
 Dorudon sensitivus
 Dorudon zitteli
 Zeuglodon elliotsmithii
 Zeuglodon sensitivius
 Zeuglodon sensitivus
 Zeuglodon zitteli |Возник        = 41.3
 |Вымер         = 33.9
 |wikispecies   = Saghacetus osiris
}}Saghacetus osiris — вид вымерших млекопитающих из семейства базилозаврид, чьи окаменелости были обнаружены в слоях верхнего эоцена ( назад). Типовой и единственный вид в роде Saghacetus.

Самые первые находки ископаемых остатков вида сделаны в эоценовой формации Каср-эль-Сага (Египет), позже его найдут в эоценовой формации Gehlberg (Германия).

 История изучения 
В 1879 году немецкий ботаник Георг Август Швейнфурт, много лет изучавший Африку, обнаружил первого кита-археоцета в Египте. Он посетил Каср-эль-Сага в 1884 и 1886 годах и пропустил теперь знаменитую долину Вади-аль-Хитан, знаменитую окаменелостями археоцетов, на несколько километров. Немецкий палеонтолог Вильгельм Дамес описал этот материал, включая хорошо сохранившуюся челюсть с зубами, которая является голотипом Zeuglodon osiris.

В 1992 году Gingerich ввёл в систематику родовое название Saghacetus, группировав ископаемые виды Dorudon osiris, D. zitteli, D. sensitivius и D. elliotsmithii в один вид, Saghacetus osiris. Этот вид отличается от других представителей подсемейства Dorudontinae меньшими размерами и слегка удлинёнными проксимальными поясничными и хвостовыми позвонками.Saghacetus osiris мельче, чем его современник Stromerius, а оба они были мельче, чем более древний Dorudon''.

Примечания

Литература 
 
 
  (plates)
 
 
 

Базилозавриды
†
Млекопитающие эоцена
Фоссилии из эоценовых отложений Германии
Фоссилии из эоценовых отложений Египта
Фоссилии, описанные в 1894 году